Теорема Тарского может означать одну из следующих теорем, доказанных Альфредом Тарским:
 Теорема Кнастера — Тарского о неподвижной точке
 Теорема Тарского о невыразимости истины
 Теоремы Тарского о полноте аксиоматики и о существовании алгоритма, смотри Аксиоматика Тарского.
 Теорема Тарского об аксиоме выбора
 Теорема Зайденберга — Тарского

См. также 

 Задача Тарского